Солонцово — название населённых пунктов в России:

 Солонцово — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Солонцово — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.